Antonio Andreucci (1954) – giornalista e scrittore italiano
Ferdinando Andreucci (1806-1888) – politico italiano
 Florinda Andreucci (1969) – ex maratoneta e mezzofondista italiana, sorella gemella di Lucilla
 Lucilla Andreucci (1969) – ex maratoneta e mezzofondista italiana, sorella gemella di Florinda
 Paolo Andreucci (1965) – pilota di rally italiano, figlio di Piero Leonardo
 Piero Leonardo Andreucci (1937) – politico italiano, padre di Paolo
 Roberto Andreucci (1965) – produttore cinematografico, produttore televisivo e attore italiano
 Samuele Andreucci (1916-1979) – politico italiano
 Stefano Andreucci (1962) – fumettista italiano